Alessandra Petrucci (née en 1983), joueuse de volley-ball italienne ;
 Alfonso Petrucci (1491-1517), cardinal italien du XVIe siècle ;
 Alfredo Petrucci (1888-1969), historien de l'art, conteur et poète italien ;
 Clairette Petrucci (1899-1994), peintre paysagiste moderne belge ;
 Danilo Petrucci (né en 1990), pilote de vitesse moto italien ;
 Davide Petrucci (né en 1991), footballeur italien ;
 Francesco Petrucci (1660-1719) peintre et copiste. 
 Gianni Petrucci (1945-), dirigent sportif italien ;
  ;
 John Petrucci (né en 1967), musicien américain ;
 Linda Petrucci (née en 1960), actrice américaine, connue sous le nom de scène de Lin Tucci ;
 Loretto Petrucci (1929-2016), coureur cycliste italien ;
 Mattia Petrucci (2000-), coureur cycliste italien ;
 Ottaviano Petrucci (1466-1539), imprimeur vénitien ;
 Pandolfo Petrucci (1452-1512), homme politique italien ;

Voir aussi 
 Hôtel Petrucci-Wolfers, bâtiment classé depuis le , à Bruxelles
 

Patronyme italien